La Third Division 1925-1926 è stato il 6º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 5° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Grimsby Town (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 

 North
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

 South
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1926-1927.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1926-1927.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Charlton Athletic costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Exeter City.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1925-1926
 Second Division 1925-1926
 FA Cup 1925-1926
 FA Charity Shield 1926

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1925
Calcio nel 1926
1925-1926